Шета:

 Шета — местечко в центральной Литве, Каунасском уезде, Кедайнском районе.
 Шета — язык индейского племени шета, относится к подгруппе I языков тупи-гуарани.